A Singsong and a Scrap to pochodzący z 2005 roku album brytyjskiej anarchopunkowej grupy Chumbawamba.

Lista utworów 
 Laughter in a Time of War – 2:46
 William Francis – 3:39
 By and By – 4:31
 You Can (Mass Trespass, 1932) – 4:38
 Walking into Battle With the Lord – 2:56
 When Alexander Met Emma – 3:40
 Fade Away (I Don't Want to) – 3:10
 Bank Robber – 2:07
 Learning to Love – 3:12
 The Land of Do What You're Told – 4:29
 Bella Ciao – 1:34
 Smith and Taylor – 4:00
 The Untraditional (bonusowy utwór) – 1:56

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa zespołu

Albumy Chumbawamba
Albumy muzyczne wydane w roku 2005